Attracs är ett IT-företag i Finland, Karleby som utvecklar programvara för transportlogistik. Ingår som dotterbolag till Ahola group där även Ahola Transport ingår.
Deras huvudprodukt är Attracs online för dynamiska transporter med full kontroll på kostnaden. Den är skriven i Delphi. Modelldriven utveckling används tillsammans med Bold for Delphi.

Externa länkar 
Företagets webbplats

Logistik
Finländska IT-företag